Фосфатами кальцію називають групу матеріалів і мінералів, що містять іони кальцію (Ca 2+ ) разом з неорганічними фосфатними аніонами. Деякі так звані фосфати кальцію також містять оксид і гідроксид . Фосфати кальцію - це білі тверді речовини з поживною цінністю  та містяться в тканинах багатьох живих організмах, наприклад, у кістковій тканині і зубній емалі. У молоці фосфати кальцію присутні в колоїдній формі в міцелах, в яких формують зв'язки білка казеїну з магнієм, цинком і цитратом, які разом називаються колоїдним фосфатом кальцію (КФК). У виробництві фосфорної кислоти і добрив використовуються різні мінерали фосфату кальцію. Надмірне використання певних форм фосфату кальцію може призвести до річкового стоку поживних речовин, і подальших несприятливих наслідків для водного середовища, таких як цвітіння водоростей і евтрофікація (надмірне збагачення поживними речовинами та мінералами).

Ортофосфати, ди- та моногідрофосфати 
Ці матеріали містять Ca 2+ у поєднанні з ,  або :

 Монокальцій фосфат, E341 (CAS № 7758-23-8 для безводного; CAS № 10031-30-8 для моногідрату: Ca(H 2 PO 4 ) 2 і Ca (H 2 PO 4 ) 2 (H 2 O)
 Дикальцій фосфат (кальцію фосфат двоосновний), E341(ii) (CAS# 7757-93-9): CaHPO 4 (мінерал: монетит ), дигідрат CaHPO 4 (H 2 O) 2 (мінерал: брушит) і моногідрат CaHPO 4 (H 2 О)
 Ортофосфат кальцію (кальцію фосфат триосновний або трикальцієвий фосфат, іноді званий фосфатом кальцію або трикальцій фосфат, уітлокіт ), E341(iii) (CAS#7758-87-4): Ca 3 (PO 4 ) 2
 Октакальцій фосфат (CAS# 13767-12-9): Ca 8 H 2 (PO 4 ) 6 ·5H 2 O
 Аморфний фосфат кальцію, склоподібний осад змінного складу, який може бути присутнім у біологічних системах.

Ди- та поліфосфати 
Ці матеріали містять Ca 2+ у поєднанні з поліфосфатами, такими як  і трифосфат  :

 Дикальцій дифосфат (CAS № 7790-76-3]: Ca 2 P 2 O 7
 Трифосфат кальцію (CAS № 26158-70-3): Ca 5 (P 3 O 10 ) 2

Гідрокси- та оксофосфати 
Ці матеріали містять інші аніони крім фосфату:

 Гідроксиапатит Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH)
 Апатит Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH, F, Cl, Br) 2
 Тетракальційфосфат (CAS#1306-01-0): Ca 4 (PO 4 ) 2 O

Список літератури 

Допоміжні речовини
Фосфати
Сполуки кальцію
Добрива